Estry etylowe – estry kwasów karboksylowych i etanolu. 

Przykładem estrów etylowych są: octan etylu, maślan etylu lub mrówczan etylu. Estry etylowe są stosowany jako komponent do biopaliw.